Frauenkirchhof bezeichnet:

 allgemein ein Kirchfriedhof einer Frauenkirche
 speziell:
 Frauenkirchhof (Dresden), ältester bekannter Friedhof in Dresden, 1727 säkularisiert
 Frauenkirchhof in Grimma; siehe Liste der Kulturdenkmale in Grimma (A–La)
 Frauenkirchhof in Halle (Saale), 1529 säkularisiert; siehe Marktkirche Unser Lieben Frauen #Geschichte
 Frauenkirchhof in Löbau; siehe Liste der Kulturdenkmale in Löbau (A–I)
 Frauenkirchhof in Meißen, säkularisiert; siehe Frauenkirche (Meißen) #Umgebung